Pierre-Anne-Louis de Maton de La Varenne (~1760-1813), journaliste contre-révolutionnaire français ;
 William George Maton (1774-1835), médecin et naturaliste britannique ;
 Frédéric Maton (1827-1893), musicien belge ;
 Georges Maton (1913-1998), cycliste français ;
 Mathieu Maton (1981-), footballeur français ;
 Phil Maton (né en 1993), joueur de baseball américain.

Maton est aussi un nom commun, qui peut désigner :
 un gardien de prison, en argot ;
 du lait caillé, par régionalisme, dans l'Est de la France.
 la Tarte au maton, une spécialité belge. 

Maton peut aussi faire référence à :
 Maton, un fabricant de guitares.